

Personnalités politiques
 Cheikh Abdoul Khadre Cissokho (1936), homme politique sénégalais
 Mady Cissokho (1930-1998), homme politique sénégalais

Sportifs
 Aly Cissokho (1987), footballeur français
 Frédéric Cissokho  (1971), footballeur français
 Issa Cissokho (1985), footballeur sénégalais
 Kalidou Cissokho (1972), footballeur sénégalais
 Souleymane Cissokho (1991), boxeur français

Autres 
 Mamadou Cissokho (1946), chef de file du mouvement paysan africain

Voir aussi
 Cissoko
 Sissoko